Новосе́льцева — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Новосельцева, Изида Зиновьевна (1922—2000) — советская переводчица украинской литературы.
 Новосельцева, Катерина Джоновна (род. 1988) — российская баскетболистка.
 Кивимяги (Новосельцева), Татьяна Александровна (род. 1984) — российская прыгунья в высоту.